Denne liste over fredede bygninger i Helsingør Kommune viser alle fredede bygninger i Helsingør Kommune, bortset fra kirker. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen.

|}

Se også 
 Fredede fortidsminder i Helsingør Kommune

Kilder og eksterne henvisninger 

Helsingør Kommune
Bygninger, konstruktioner og anlæg i Helsingør Kommune
WikiProjekt Wiki Loves Monuments